A Miért nyúl a nyúl? a Kérem a következőt! című rajzfilmsorozat első évadjának második része.

Cselekmény

Alkotók 
 Rendezte: Nepp József, Ternovszky Béla
 Írta: Nepp József, Romhányi József
 Zenéjét szerezte: Deák Tamás
 Operatőr: Kassai Klári
 Hangmérnök: Bársony Péter
 Vágó: Hap Magda
 Tervezte: Hernádi Tibor
 Lektor: Lehel Judit
 Háttér: Szálas Gabriella
 Rajzolták: Békési Sándor, Jonák Tamás, Kovács István
 Munkatársak: Bende Zsófi, Csonka György, Doroghy Judit, Gyöpös Katalin, Janotyik Frigyes, Paál Klári, Pintér Erzsébet, Zsebényi Béla
 Színes technika: Kun Irén
 Gyártásvezető: Magyar Gergely Levente
 Produkciós vezető: Gyöpös Sándor, Komlós Klári
Készítette a Magyar Televízió megbízásából a Pannónia Filmstúdió

Szereplők 
 Dr. Bubó: Szabó Gyula
 Ursula: Csala Zsuzsa
 Nyúl: Tahi Tóth László
 Vizsla csősz: Tyll Attila

Kérem a következőt! (1. évad)